Příjmení Exner/Exnerová může mít více lidí:

muži
 Franz Friedrich Exner (1802–1853), profesor filosofie na Karlově Univerzitě
 František Exner (1931–???), československý politik
 Ivan Exner (* 1960), český grafik, malíř, kurátor, typograf
 Jaroslav Exner (1930–1970), český psycholog
 Karel Exner (1878–???), český politik, poslanec Říšské rady
 Karel Exner (duchovní) (1920–2022), český římskokatolický duchovní, emeritní probošt katedrální kapituly
 Martin Exner (* 1963), český politik hnutí STAN, poslanec a starosta obce Nová Ves na Mělnicku 
 Otto Exner (1924–2008), český vědec, chemik
 Pavel Exner (* 1946), český fyzik
 Petr Exner (* 1950), český vexilolog
 Václav Exner (* 1942), český politik
 Wilhelm Exner (1840–1931), rakouský technik, lesník, a čestný předseda Rakouského odborového svazu

ženy
 Inge Bauerová, rozená Exnerová (* 1940), východoněmecko-německá atletka slezského původu
 Jana Exnerová

další
 Medaile Wilhelma Exnera, ocenění
 kapitán Exner, postava detektivních příběhů spisovatele Václava Erbena
 Kapitán Exner (seriál), tv seriál z roku 2017

Německá příjmení
Česká příjmení
Bavorská příjmení